De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au programme Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) et portent de ce fait le nom LONEOS.

Comètes numérotées

Comètes non numérotées

Notes et références

Voir aussi 
 316P/LONEOS-Christensen
 328P/LONEOS-Tucker
 343P/NEAT-LONEOS

Objet céleste découvert par le programme LONEOS